La collettività d'oltremare della Polinesia Francese comprende molte isole facenti parte di diversi arcipelaghi, ma è amministrativamente divisa in 48 comuni, raggruppati in cinque suddivisioni (o distretti) adattati così alla legislazione consuetudinaria locale.

Note:
 L'isola (disabitata) di Clipperton (ad est dell'oceano Pacifico settentrionale, al largo del Messico) non appartiene alla Polinesia Francese, ma è soltanto amministrata a nome dello Stato francese (e non del governo polinesiano) dall'alto commissario della Repubblica residente in Polinesia Francese. Le collettività della Polinesia Francese non hanno alcun ruolo nella gestione di quest'isola piuttosto lontana.
 I nomi dei comuni e delle località talvolta contengono una consonante gutturale complementare, riconoscibile dall'aggiunta di un apostrofo (in questo caso l'apostrofo viene scritto invertito, per distinguerlo dall'apostrofo che viene usato normalmente per indicare un'elisione; per indicare la consonante gutturale complementare, al posto dell'apostrofo, a volte viene posto un accento grave sulla vocale successiva) in tahitiano o nelle altre lingue polinesiane e melanesiane; quest'apostrofo manca nella toponimia ufficiale francese meno aggiornata, nonostante il tahitiano abbia uno status di lingua ufficiale riconosciuto a livello locale (a fianco del francese) nella legislazione tradizionale della collettività. I siti ufficiali dei comuni corrispondenti includono questi apostrofi. La loro grafia può perciò variare da una versione ufficiale all'altra (soprattutto in relazione alla data di pubblicazione dei documenti ufficiali), ma è consigliabile conservarlo o reintrodurlo laddove l'apostrofo fosse troppe volte omesso (nei documenti più recenti non vengono più omessi questi apostrofi gutturali, anche se è abitudine usare gli apostrofi usati in francese per le elisioni).
 D'altro canto, la notazione con segni diacritici di vocali lunghe (di solito con un macron posto al di sopra) è praticamente sempre omessa nei toponimi polinesiani.

Per suddivisione 
La divisione in comuni risulta dalla legge n° 71-1028 del 24 dicembre 1971 (JO del 25 dicembre 1971) e dal decreto n° 72-407 del 17 maggio 1972 (JO del 20 maggio 1972 e 9 luglio 1972).

La divisione in 5 suddivisioni risulta dal decreto n° 72-408 del 17 maggio 1972 (JO del 20 maggio 1972).

 Isole Marchesi:
Comune di Fatu Hiva
Comune di Hiva Oa
Comune di Nuku Hiva (capoluogo)
Comune di Tahuata
Comune di Ua Huka
Comune di Ua Pou
 Isole del Vento:
Comune di Arue
Comune di Fa‘a‘ā
Comune di Hitia'a O Te Ra
Comune di Mahina
Comune di Moorea-Maiao
Comune di Paea
Comune di Papara
Comune di Papeete (capoluogo)
Comune di Pirae
Comune di Punaauia
Comune di Taiarapu-Est
Comune di Taiarapu-Ouest
Comune di Teva I Uta
 Isole Tuamotu-Gambier (di cui Papeete è la sede amministrativa provvisoria):
Comune di Anaa
Comune di Arutua
Comune di Fakarava
Comune di Fangatau
Comune di Gambier
Comune di Hao
Comune di Hikueru
Comune di Makemo
Comune di Manihi
Comune di Napuka
Comune di Nukutavake
Comune di Puka Puka
Comune di Rangiroa
Comune di Reao
Comune di Takaroa
Comune di Tatakoto
Comune di Tureia
 Isole Australi
Comune di Raivavae
Comune di Rapa
Comune di Rimatara
Comune di Rurutu
Comune di Tubuai (capoluogo)
 Isole Sottovento
Comune di Bora Bora
Comune di Huahine
Comune di Maupiti
Comune di Tahaa
Comune di Taputapuatea
Comune di Tumaraa
Comune di Uturoa (capoluogo)

 Fonti: INSEE - Codice ufficiale geografico 2005

Per codice INSEE 

Fonti: INSEE - Codice ufficiale geografico 2005

Per superficie 
Gli stessi comuni, classificati per superficie decrescente (la Polinesia Francese misura 3 468 km² in totale). La taglia media dei comuni è 72 km², mentre la mediana 49 km², dipendente spesso dalla grandezza delle isole.

Fonti:

Per popolazione 
Gli stessi comuni, classificati per popolazione decrescente (la Polinesia Francese contava nel 2002 246.566 abitanti in totale, per una densità di 71,1 ab./km²). La popolazione media dei comuni è 5.137 abitanti, mentre la mediana 2.093 abitanti.

Fonti:

Note

Collegamenti esterni 
 
 

 
Polinesia Francese